Rozgrywki Bundesligi (najwyższego poziomu piłkarskiego w Austrii) w sezonie 2012/2013 były 101. sezonem w historii tych rozgrywek. Rozpoczęto je 21 lipca 2012 a zakończono 26 maja 2013. Mistrzem Austrii została drużyna Austrii Wiedeń. Mistrz kraju oraz drugi zespół rozgrywek Red Bull Salzburg uzyskały prawo gry w eliminacjach Ligi Mistrzów (od III rundy kwalifikacyjnej). Miejsce w rozgrywkach Ligi Europy UEFA przydzielono kolejnym dwóm drużynom: Rapid Wiedeń (od III rundy kwalifikacyjnej) oraz Sturm Graz (od II rundy kwalifikacyjnej). Z ligi spadła ostatnia drużyna SV Mattersburg.

Drużyny

Tabela

Wyniki 
Każdy zespół gra z każdym po 4 spotkania – 2 w rundzie jesiennej i 2 w wiosennej.

Pierwsza runda

Druga runda

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
2012 w Austrii
2013 w Austrii